Бабиевский:
 Бабиевский, Владимир Владимирович — специалист в области советской криптографии 
 Бабиевский, Кирилл Константинович (1930) — доктор химических наук, сотрудник ИНЭОС РАН, эксперт в области химического разоружения, член Российского Пагуошского комитета.